Solitaire – algoritmo crittografico
 Solitaire – personaggio di Vivi e lascia morire
 Solitaire – vascello francese del 1774
 Solitaire – nave posatubi del 1972
 Le solitaire – film del 1987
 Solitaire – località della Namibia
 Solitaire - Graphic novel di debutto di Alice Oseman, del 2014

Musica
 Solitaire – album di Neil Sedaka del 1972
 Solitaire – album di Andy Williams del 1973
 Solitaire – singolo dei The Carpenters del 1975
 Solitaire – album di Antoine del 1981
 Solitaire – singolo di Laura Branigan del 1983
 Solitaire – album di Uri Caine del 2002
 Solitaire – album degli Edenbridge del 2010
 Solitaire – album di Shy'm del 2014